Deschan steht für:

 Deschan (auch Deschandorf), deutscher Name von Dejan (Timiș), Dorf im Kreis Timiș, Rumänien

Deschan ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Anton Deschan von Hansen (1686–1760), Administrationsrat der Landesadministration der Kron- und Kammerdomäne Temescher Banat